Utahceratops gettyi es la única especie conocida del género extinto Utahceratops ("cara cornuda de Utah") es un género de dinosaurio ceratópsido chasmosaurínido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 76 millones de años durante el  Campaniense superior, en lo que ahora es Norteamérica.

Descripción

Se estima que los Utahceratops midieron de 5 a 7 metros de largo y 2 toneladas de peso. Según Sampson et al. en 2010, Utahceratops se puede distinguir en función de las siguientes características, el cuerno nasal está posicionado caudalmente, casi en su totalidad detrás de las fosas nasales externas. Los cuernos supraorbitarios son cortos, robustos, dirigidos dorsolateralmente y de forma achatada con una punta roma. Los episcamosales, las osificaciones en forma de cuernos en el hueso escamoso del borde del volante, en la porción media del margen del volante lateral son bajos y extremadamente alargados, algunos de más de 10centímetros de largo y la porción mediana de la barra transversal del hueso parietal está curvada rostralmente.

Descubrimiento e investigación

Sus restos fósiles, y particularmente el holotipo UMNH VP 16784, se han encontrado en la Formación Kaiparowits del estado de Utah, Estados Unidos. El espécimen holotipo consta solo de un cráneo parcial. Este género se conoce a partir de seis especímenes, incluidos dos cráneos parciales, que cuando se toman en conjunto conservan alrededor del 96% del cráneo y el 70% del esqueleto poscraneal.

El nombre del género Utahceratops significa "cara con cuernos de Utah", y se deriva del Estado de Utah y de las palabras griegas keras, κέρας que significa "cuerno" y ops, ὤψ, que se refiere a la "cara". El nombre específico U. gettyi, se deriva del nombre de Mike Getty, quien descubrió el holotipo y jugó un papel fundamental en la recuperación de fósiles del Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante. Fue nombrado por primera vez por Scott D. Sampson , Mark A. Loewen, Andrew A. Farke, Eric M. Roberts, Catherine A. Forster , Joshua A. Smith y Alan L. Titus en 2010.

Clasificación

Utahceratops ha sido clasificado como un ceratopsiano casmosaurino basal. Se ha encontrado que está en un clado de casmosaurinos basales con Pentaceratops.

Filogenia
El siguiente cladograma sigue a Longrich de 2014, quien nombró una nueva especie de Pentaceratops e incluyó casi todas las especies de casmosaurinos.

Paleoecología

Hábitat 

El único espécimen conocido de Utahceratops se recuperó en la Formación Kaiparowits, en Utah. La datación radiométrica de argón-argón indica que la Formación Kaiparowits se depositó hace entre 76,6 y 74,5 millones de años, durante la etapa Campaniense del período Cretácico superior. Durante el período Cretácico tardío, el sitio de la Formación Kaiparowits estaba ubicado cerca de la costa occidental de la vía marítima interior occidental, un gran mar interior que dividía América del Norte en dos masas de tierra, Laramidia al oeste y Appalachia hacia el este. La meseta donde vivían los dinosaurios era una antigua llanura aluvial dominada por grandes canales y abundantes pantanos de turba , estanques y lagos, y estaba bordeada por tierras altas. El clima era húmedo y húmedo, y sustentaba una abundante y diversa gama de organismos. Esta formación contiene uno de los mejores y más continuos registros de vida terrestre del Cretácico superior en el mundo.

Paleofauna

Utahceratops compartía su paleoambiente con otros dinosaurios, como los terópodos dromeosáuridos, el troodóntido Talos sampsoni , tiranosáuridos como Teratophoneus, anquilosáuridos acorazados, los hadrosáuridos de pico de pato Parasaurolophus cyrtocristatus y Gryposaurus monumentensis, los ceratopsianos Nasutoceratops titusi y Kosmoceratops richardsoni. Algunas evidencias fósiles sugieren la presencia del el tiranosáurido Albertosaurus y el ornitomímido Ornithomimus velox, pero la evaluación existente del material no es concluyente. La paleofauna presente en la Formación Kaiparowits incluía condrictios, tiburones y rayas, ranas, salamandras , tortugas , lagartos y cocodrilos. Una variedad de mamíferos primitivos estuvo presente incluyendo multituberculados, marsupiales e insectívoros.

Galería

Referencias 

Ceratopsia
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte